Cavoli – plurale di Cavolo
 Antonio Cavoli – missionario italiano
 Isola dei Cavoli – isola del Mar di Sardegna
 Spiaggia di Cavoli – spiaggia dell'isola d'Elba

Pagine correlate 

 Cavolo (disambigua)